Victoria High School pode se referir a várias escolas de ensino médio:

Canadá
Victoria High School (Colúmbia Britânica) - escola de ensino médio em Victoria, Colúmbia Britânica
Southern Victoria High School - escola de ensino médio em Perth-Andover, New Brunswick

Estados Unidos
Victoria High School (Kansas) - Victoria, Kansas

Zimbabue
Victoria High School (Zimbabwe) - Masvingo

Desambiguação